Хрватски се може односити на:
Хрватски језик, један од јужнословенских језика
Хрватска, једна од чланица ЕУ
Хрвати, јужнословенску  нацију